Соревнования по гребле на байдарках-четвёрках среди женщин на дистанции 500 метров на первых Европейских играх проходили 14 и 15 июня. Приняли участие 52 спортсменки из 13 стран. Соревнования проходили в городе Мингечевир на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр»

Победу в соревнованиях гребцов одержали чемпионки летних Олимпийских игр 2012 в этой дисциплине сборная Венгрии. Второе место заняли спортсменки из Германии, ставшие в Лондоне вторыми, а третьими стали байдарочницы из Польши.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд 
Из предварительного раунда в финал проходят по 3 лучших экипажа из каждого заплыва, все остальные сборные проходят в полуфинал, где разыграют ещё три путёвки в решающий заплыв.

Заплыв 1

Заплыв 2

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Протоколы соревнований  на сайте всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ